Jacobina (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Jacobina (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Jacobina do Piauí, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí

Zie ook 
 Jacobin en Jacobine (doorverwijspagina's)